Ерѝк Даниѐл Пиѐр Кантона̀ () е френски футболист. Роден е в Марсилия на 24 май 1966 г.

Състезава се за редица френски клубове, след което се прехвърля в Англия. Приключва състезателната си кариера като футболист на отбора на Манчестър Юнайтед, с който печели четири титли за пет години, включително две Купи на Футболната асоциация. Кантона често е смятан за един от възродителите на отбора от Манчестър и през 2000 г. е избран за играч на столетието на клуба.

Кантона е един от най-ярките и запомнящи се футболни личности както във Франция и Англия, така и в световен мащаб. Известен със своята агресия, но също и с контрола си над топката и завършващия си удар. През 2003 г. е обявен от Футболната асоциация за най-добър чуждестранен играч в английската Висша лига за изминалото десетилетие. Понастоящем е треньор на националния отбор по плажен футбол на Франция.

Ранна кариера 
Кантона започва футболната си кариера в SO Caillolais, местен отбор, от който излизат играчи като Roger Jouve, Jean Tiganaand и Christophe Galtier. Първоначално Кантона започва да върви по стъпките на баща си и често играе като вратар, но по-късно започва да играе по-често на предни позиции. Кантона изиграва повече от 200 мача за SO Callioais.

Клубове

Външни препратки 

 Ерик Кантона на IMDB

Френски футболисти
Футболисти на Олимпик Марсилия
Футболисти на ФК Бордо
Футболисти на АЖ Оксер
Футболисти на Лийдс Юнайтед
Футболисти на Манчестър Юнайтед
ФИФА 100
Плажни футболисти
Треньори на национални отбори по плажен футбол
Френски треньори
Родени в Марсилия